Појам Опсада Сарда може да се односи на:

 Опсада Сарда (547. п. н. е.), је била задња и одлучујућа битка између лидијског краља Креза и персијског владара Кира Великог
 Опсада Сарда (498. п. н. е.), извршили су малоазијски Грци уз помоћ Атине и Еретрије 498. године п. н. е.